Tepe se poate referi la:

Tépe, Hajdú-Bihar, sat din districtul Derecske, județul Hajdú-Bihar, Ungaria
Tepe, Litija, localitate din comuna Litija, Slovenia
Tepe, Iran, sat din Provincia Markazi, Iran